Губернаторство государства-града Ватикан () — орган, осуществляющий от имени Папы римского исполнительную власть на территории города-государства Ватикан. Размещается в историческом .

История 
В период с 1929 года по 1952 год существовала должность губернатора Ватикана, которую всё это время занимал один человек — маркиз Камилло Серафини. После смерти Серафини преемник не был назначен, а его функции перешли в ведение председателя основанной в 1939 году Папской комиссии по делам государства-града Ватикана.

22 февраля 2001 года вступил в силу новый Основной закон Ватикана, и в этой связи Папа Иоанн Павел II назначил кардинала Шоку, который с 1997 года являлся председателем Папской комиссии по делам государства-града Ватикана, одновременно на вторую должность — председателя Губернаторства.

Структура

Руководство 
Правление губернаторства состоит из трёх человек: председатель Губернаторства, генеральный секретарь и заместитель генерального секретаря; председателем Губернаторства по должности является глава Папской комиссии по делам государства-града Ватикана. Остальные члены руководства губернаторства участвуют в заседаниях Папской комиссии с правом совещательного голоса.

На повседневной основе деятельность Губернаторства возглавляет его генеральный секретарь.

Дирекции и центральные управления 
В подчинении председателя (которому оказывают содействие генеральный секретарь и вице-генеральный секретарь) находятся дирекции и центральные управления Губернаторства, обеспечивающие исполнение его функций:
 Дирекция государственной бухгалтерии ();
 Дирекция общих служб ();
 Дирекция служб безопасности и гражданской обороны ();
 Дирекция здравоохранения и гигиены ();
 Дирекция музеев ();
 Дирекция технических служб ();
 Дирекция телекоммуникаций ();
 Дирекция экономических служб ();
 Дирекция папских вилл ();

 Юридическое управление ();
 Кадровое управление );
 Управление актов гражданского состояния, учёта населения и нотариата ();
 Управление филателии и нумизматики ();
 Управление информационных систем ();
 Управление по делам паломников и туристов ().

В свою очередь, управления подразделяются на службы по конкретным направлениям работы. Фонд медицинской помощи (), предназначенный для медицинского обслуживания аппарата Святого Престола, существует с 1954 года в качестве автономной структуры.

Председатели Папской комиссии по делам государства-града Ватикан, исполнявшие функции губернатора без официального назначения на эту должность 
До 2001 года отдельная должность руководителя губернаторства не существовала, а его функции возлагались на следующих председателей Папской комиссии по делам государства-града Ватикан:
 кардинал Никола Канали (20 марта 1939 — 3 августа 1961);
 кардинал Альберто ди Жорио (14 августа 1961 — 4 ноября 1968);
 кардинал Серджо Гуэрри (11 апреля 1968 — 26 сентября 1981);
 архиепископ Пол Казимир Марцинкус (26 сентября 1981 — 30 октября 1990);
 кардинал Себастьяно Баджо (8 апреля 1984 — 31 октября 1990);
 кардинал Росалио Хосе Кастильо Лара (31 октября 1990 — 14 октября 1997);
 кардинал Эдмунд Казимир Шока (1997—2001).

Председатели Губернаторства Ватикана 
 кардинал Эдмунд Казимир Шока (2001—2006);
 кардинал Джованни Лайоло (2006—2011);
 кардинал Джузеппе Бертелло (1 октября 2011 — 1 октября 2021);
 архиепископ Фернандо Вергес Альсага (с 1 октября 2021 — по настоящее время).

Генеральные секретари Губернаторства государства-града Ватикан 
  † (2 мая 1996 — 22 февраля 2005 — назначен архиепископом Лорето);
  (22 февраля 2005 — 16 июля 2009 — назначен архиепископом Сполето-Норчии);
 Карло Мария Вигано (16 июля 2009 — 3 сентября 2011 — назначен апостольским нунцием в США);
 Джузеппе Шакка (3 сентября 2011 — 24 августа 2013 — назначен сверхштатным секретарём Верховного трибунала апостольской сигнатуры);
 Фернандо Вергес Альсага, член движения  (30 августа 2013 — 1 октября 2021 — назначен председателме Папской Комиссии по делам государства-града Ватикан и губернатором государства-града Ватикан);
 Раффаэлла Петрини, член конгрегации  (4 ноября 2021 — по настоящее время).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Ватикана
 Catholic Hierarchy — Governatori della Città del Vaticano

Близкие по смыслу статьи 
 Папская комиссия по делам государства-града Ватикана
 Председатель Папской комиссии по делам государства-града Ватикана
 Acta Apostolicae Sedis

Римская курия
Государственное устройство Ватикана